Maraton för damer vid olympiska sommarspelen 2000 i Sydney avgjordes 24 september.

Medaljörer

Förkortningar
 Q innebär avancemang utifrån placering i heatet.
 q innebär avancemang utifrån total placering.
 DNS innebär att personen inte startade.
 DNF innebär att personen inte fullföljde.
 DQ innebär diskvalificering.
 NR innebär nationellt rekord.
 OR innebär olympiskt rekord.
 WR innebär världsrekord.
 PB innebär personligt rekord.
 SB innebär säsongsbästa.

Startlista

Mellantider

Slutlig ställning

Referenser

Källor
Resultat, Sports-reference.com 

Friidrott vid olympiska sommarspelen 2000